Мутата () — город и муниципалитет на северо-западе Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Ураба.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 4 октября 1887 года. Муниципалитет Мутата был выделен в отдельную административную единицу в 1951 году.

Географическое положение 

Город расположен в северо-западной части департамента, на правом берегу одноимённой реки, вблизи места впадения её в реку Сусьо, на расстоянии приблизительно 140 километров к северо-западу от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 169 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Мутата граничит на севере с муниципалитетами Чигородо и Турбо, на юге — с муниципалитетом Дабейба, на востоке — с муниципалитетом Итуанго, а также с территорией департамента Кордова, на западе — с территорией департамента Чоко. Площадь муниципалитета составляет 1106 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2013 году составляла 19 714 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,5 % от населения Мутаты, женщины — соответственно 48,5 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 72,2 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 15,2 %; индейцы — 12,6 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 66,7 %.

Экономика 
Основу экономики Мутаты составляет сельскохозяйственное производство.

66,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 26 % — предприятия сферы обслуживания, 5,7 % — промышленные предприятия, 1,6 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия